JVP est un sigle qui peut désigner :
 Janatha Vimukthi Peramuna (en français, Front de libération du peuple), un parti politique marxiste au Sri Lanka ;
 Journal of Vertebrate Paleontology, une revue scientifique publié par l'Université d'Oklahoma.